Kristina Alexandersson kan avse någon av följande:
Kristina Alexanderson (socialmedicinsk forskare) (född 1951), professor
Kristina Alexanderson (lärare) (född 1971), lärare och författare av böcker om informationsteknik